Учение о трёх сти́лях — классификация стилей в риторике и поэтике, различающая три стиля: высокий, средний и низкий (простой).

В риторике эллинистического периода было создано учение о трёх стилях, входящее в раздел элокуции. Они различались по степени интенсивности использования риторических средств (лексики, синтаксиса, риторических фигур), отличающих ораторскую речь от разговорной. Больше всего отклонялся высокий стиль (), меньше — средний (), ещё меньше — простой ().

Учение о трёх стилях использовалось в древнеримской, средневековой и новоевропейской литературе. Из французских классицистов его предписывал Ф. Фенелон в своем «Рассуждении о красноречии».

М. В. Ломоносов использовал учение о трёх стилях для построения стилистической системы русского языка и русской литературы. Три «штиля» по Ломоносову:
 Высокий штиль — высокий, торжественный, величавый. Жанры: ода, героические поэмы, трагедии, ораторская речь.
 Средний штиль — элегии, драмы, сатиры, эклоги, дружеские сочинения.
 Низкий штиль — комедии, письма, песни, басни.

См. также 
 Функциональные стили речи

Примечания

Ссылки 

Стилистика
Риторика
Литературоведение
Михаил Ломоносов